Konkordienkirche ist der Name verschiedener deutscher evangelischer Kirchengebäude, die teils nach der Konkordienformel, teils nach der christlichen Tugend der Eintracht benannt sind:

 Konkordienkirche (Erlangen)
 Konkordienkirche (Karlsruhe)
 Konkordienkirche (Mannheim)
 Konkordienkirche (Wernigerode)

Siehe auch 
 Concordiakirche

Liste (Kirchengebäude nach Name)